Сопутствующие испытания сейсмостойкости — испытания, проводимые в натуре, на сейсмоплатформе, либо с помощью численного моделирования, в случаях, когда необходимо сравнить поведение различных конструкций сооружения при одной и той же сейсмической нагрузке.

Галерея

Примечания